Аманда Детмер (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Аманда Детмер родилась и выросла в Контра-Коста, штат Калифорния и училась в Университете штата Калифорния, а после получила степень бакалавра искусств в Нью-Йоркском университете. После она начала карьеру актрисы и в 1995 году дебютировала в телефильме «Украденная невинность», после чего появилась в фильме «Убийственные красотки».

Детмер появилась в нескольких десятках фильмов и телешоу на протяжении своей карьеры. На телевидении она снялась в трех недолго просуществовавших ситкомах: «Помощник прокурора Соединенных Штатов» в 2003, «Что насчет Брайана» в 2006—2007 годах, и «Будь мужчиной» в 2011 году. Также она имела второстепенные роли в сериалах «Частная практика» и «Необходимая жестокость». На большом экране у неё были заметные роли в фильмах «Пункт назначения», «Мальчики и девочки», «Стерва», «Мажестик» и «Большой толстый лжец».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Университета штата Калифорния в Чико
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США